GXF est un sigle qui peut désigner :
 , un format d'échange de fichiers pour le transfert de clips simples et composés entre systèmes de stockage de programmes de télévision.

GxF est un sigle qui peut désigner :
 Gent per Formentera, un parti politique de l'île de Formentera dans les îles Baléares.

GXF est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Say'un, l'aéroport de Say'un, au Yémen1, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports